Ранчо лас Уертас има више значења:

 Ранчо лас Уертас (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лас Уертас (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику